stq – codice ISO 639-3 del dialetto frisone orientale